Jméno Kletečná nese více míst

hory a vrchy
 Kletečná – jedna z nejvyšších hor v Českém středohoří nad stejnojmennou vsí

části obcí a měst
 Kletečná (Humpolec) – část města Humpolec v okrese Pelhřimov
 Kletečná (Velemín) – část obce Velemín v okrese Litoměřice

Externí odkazy